Bloomberg se puede referir a:

 Michael Bloomberg (n. 1942), empresario y político independiente estadounidense.
 Bloomberg L.P., empresa de noticias e información financiera fundada por Michael Bloomberg.
 Bloomberg News, agencia de noticias y de fotografía.
 Bloomberg TV, cadena de televisión internacional sobre economía y finanzas.
 Bloomberg Tower, rascacielos situado en la de isla Manhattan, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), y sede de la empresa Bloomberg L.P.
 Ramon Bloomberg (n. 1972), artista y director estadounidense de cine.